Kamenistý potok může být:

 Kamenistý potok (přítok Belé) – přítok Belé v povodí Váhu 
 Kamenistý potok (přítok Černého Hronu) – přítok Černého Hronu v povodí Hronu
 Kamenistý potok (přítok Čirinče) – přítok Čirinče v povodí Suché
 Kamenistý potok (přítok Kokavky) – přítok Kokavky v povodí Rimavy
 Kamenistý potok (přítok Stužické rieky) – přítok Stužické rieky v povodí Uhu

Reference